Born Again puede referirse a:

Álbumes 
 Born Again (1983), álbum de Black Sabbath;
 Born Again (1999), álbum de Notorious B.I.G.;
 Born Again (1979), álbum de Randy Newman;
 Born Again (1998), álbum de :wumpscut:;
 Born Again (2010), álbum de Newsboys;

Canciones 
 Born Again (2000), canción de Marilyn Manson;
 Born Again (2003), canción de Starsailor.
 Born Again (2010), canción de RPA & The United Nations Of Sound.

Televisión 
 Nacido de nuevo (Doctor Who: Children in Need) (2005), episodio de Doctor Who, de título original en inglés Born Again.
 Born Again (serie de televisión) (2020), es una serie de televisión surcoreana.

Religión 
 Born-again Christian, término en inglés del concepto de «nuevo nacimiento».